LC9 peut désigner :
LC9, un boys band coréen ;
, un pistolet américain ;
LC9 (), un poste de lancement de fusées ;
LC9, un des postes de lancement de fusées de la base de lancement d'Andøya.